Kaufman kan som auktorsförkortning betyda:

 Les Kaufman
 Leo Kaufman

Robotskapade auktorsförkortningar